Por Rupestre pode estar à procura de:
Arte rupestre
Cerrado rupestre

Desambiguação